Kazımkarabekir (district), een Turks district in de provincie Karaman
 Kazımkarabekir (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Kazımkarabekir